Adrian Quist ha battuto in finale John Bromwich 6-4 3-6 6-3 2-6 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1948